Marcel Petiot (1897 - 1946), dit le Docteur Petiot est un tueur en série et un médecin.
 Docteur Petiot est un film dramatique réalisé par Christian de Chalonge en 1990.